BFT — аббревиатура, которая может означать:
 Boh Foi Toch
 Byzantine fault tolerance